Владимир Светозаров: Светозаров, Владимир Иосифович (1948—2017) — российский художник кино, народный художник Российской Федерации (2003).
 Светозаров, Владимир Николаевич (1883—1946) — педагог, управляющий отделом народного просвещения Донского правительства.